Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Assente
 Helena Suková (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Assente

 Assente
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Lori McNeil (terzo turno)
 Brenda Schultz (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (primo turno)
 Heather Ludloff (terzo turno)
 Gretchen Magers (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1991